Alyson ist als eine Variante des weiblichen Vornamens Alison ein englischer weiblicher Vorname.

Namensträgerinnen 

 Alyson Annan (* 1973), australische Hockeyspielerin
 Alyson Bailes (1949–2016), britische Historikerin, Politologin und Diplomatin
 Alyson Dixon (* 1978), britische Marathonläuferin
 Alyson Dudek (* 1990), US-amerikanische Shorttrackerin
 Alyson Hannigan (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Alyson Michalka (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Alyson Noël (* 1967), US-amerikanische Schriftstellerin
 Alyson Reed (* 1958), US-amerikanische Tänzerin und Schauspielerin
 Jennifer Alyson Savidge (* 1952), US-amerikanische Schauspielerin
 Alyson Stoner (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin
 Alyson Williams (* 1962), US-amerikanische R&B-Sängerin

Sonstiges 
 Alyson Avenue, schwedische Pop-Rock-Band
 Alyson Books, US-amerikanischer Buchverlag

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Englischer Personenname